Ime Ivo Josipović može se odnositi na sljedeće osobe:
 
 Ivo Josipović, političar
 Ivo Josipović, košarkaš